Pride (série de televisão) — produção japonesa de 2004
Pride (2004) — produção de 2004
Pride (2007) — com Terrence Howard
Pride (2014) — produção britânica
Pride (álbum de Living Colour)
Pride (álbum de White Lion)
Pride Fighting Championships — evento internacional de MMA

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música